Daniel Van Buyten (Chimay, 1978. február 7. –) belga válogatott labdarúgó.

Édesapja, Franz népszerű birkózó volt Európában 1960-tól 1980-ig. Édesanyja, Renate német. Van Buyten korábban játszott Franciaországban az Olympique Marseille-nél, és Angliában a Manchester City-nél is. 2006 júniusában csatlakozott a Bayern Münchenhez a rivális Hamburgtól.

Sikerei, díjai 
 Német ligakupa: 2007
 Német bajnokság: 2008, 2010, 2013, 2014
 Német kupa: 2008, 2010, 2013, 2014
 UEFA-bajnokok ligája: 2013
 Német labdarúgó-szuperkupa: 2010, 2012
 UEFA-szuperkupa: 2013
 FIFA-klubvilágbajnokság: 2013
 Intertotó-kupa 2005

Statisztika

Külső hivatkozások 
 Profil a Bayern München hivatalos honlapján 
 
 Statisztika – Fussballdaten.de 
 Hivatalos weboldal   

Belga labdarúgók
Az Olympique Marseille labdarúgói
A Manchester City labdarúgói
A Hamburger SV labdarúgói
A Bayern München labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
A 2002-es világbajnokság labdarúgói
A Standard Liège labdarúgói
Az RSC Charleroi labdarúgói
1978-ban született személyek
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
Bajnokok Ligája-győztes labdarúgók
Élő személyek